Šimáně může znamenat:

příjmení osob
 Čestmír Šimáně (1919–2012) – český fyzik
 Jan Šimáně "Galén" (1924–2013) – český skaut (Březové lístky, Galénova nadace)
 Jiří Šimáně (1926–1975) – český pedagog a skaut
 Jiří Šimáně (* 1949) – český podnikatel
 Vladimír Šimáně (* 1929) – český farář